Фенхель () — может означать:

Персоналии 
Фенхель — фамилия; известные носители:
 Фенхель, Вернер — немецкий математик.
  (1873—1938) — гессенский политик и бывший член ландтага Народного государства Гессен в Веймарской республике и 2-й палаты земельных владений Великого герцогства Гессен.
  (1905—1983) — немецкий математик.
  (1849—1910) — немецкий миссионер из  в Юго-Западной Африке.
  (род. 1940) — датский биолог.

Ботаника 
 Фенхель — род травянистых двух- и многолетних растений семейства Зонтичные, имеет виды:
 Фенхель обыкновенный (укроп)
 Фенхель конский мелкоплодный

См. также 
  — закономерность в популяционной экологии относительно того, как экспоненциальный прирост населения связан с размером тела организма.